“Frutero pechirrojo” puede referirse a:

Frutero pechirrojo: el nombre popular en Colombia de la especie de ave Pipreola jucunda,

o

Frutero pechirrojo: el nombre popular de acuerdo con la Sociedad Española de Ornitología de la especie de ave Pipreola frontalis.